Seria GP3 – sezon 2018 – dziewiąty sezon w historii serii GP3. Sezon rozpoczął się 12 maja na hiszpańskim torze Circuit de Barcelona-Catalunya, a zakończył 25 listopada na Yas Marina Circuit w Abu Zabi.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Wyniki

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony GP3
2018 w wyścigach samochodowych